Hasan kan referere til flere artikler:

 Hasan ibn Ali – den anden shiitiske imām ifølge tolver-shiismen.
 Hasan Dağı – et bjerg i Tyrkiet.